La route départementale 55, ou RD 55, ou D55, est située :
 dans le département du Finistère.
 dans le département de l'Eure.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France

055